Csehország
 Neratov, település a Pardubicei járásban
 Neratov, Bartošovice v Orlických horách településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban